AMTC ist die Abkürzung für:

 Advanced Mask Technology Center, ein Unternehmen zur Entwicklung und Produktion von Fotolithografiemasken
 Allied Maritime Transport Council, eine 1918 gegründete überstaatliche Koordinierungseinheit zur Verteilung der alliierten Seeschiffe
 Army Mountain Training Camp der britischen Rheinarmee (bis 1990)

Abkürzung